Кремальєра — рейкова передача
 Кремальери — злами в окопі чи бруствері
 Кремальєри — мерлони, зубці фортечних стін